Ta13oo (стилизованный как TA13OO и читается как Taboo) — третий студийный альбом американского рэпера Дензела Карри, выпущенный 27 июля 2018 года на лейблах PH Recoedings и Loma Vista Recordings. В альбоме также приняли участие такие исполнители, как Twelve’len, GoldLink, Nyyjerya, J.I.D, Билли Айлиш, Jpegmafia и ZillaKami.

Список композиций 
Адаптировано под Tidal и BMI.

Примечания 
 В треке «Sirens» имеется вокал Билли Айлиш, не указанный в названии.

Приём критиков

Чарты

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы Loma Vista Recordings
Альбомы Дензела Карри